KCNH2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 159 амінокислот, а молекулярна маса — 126 655.

KCNH2 також пов’язують із модуляцією функцій деяких клітин нервової системи та встановленням і підтримкою ракових ознак у лейкемічних клітинах.

Кодований геном білок за функціями належить до іонних каналів, потенціалзалежних каналів, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, транспорт калію, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з калію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.

Див. також 
 Хромосома 7

Література

Примітки 

Калієві канали